A Primeira Igreja Batista em Vila Silvia é uma igreja da cidade de São Paulo, localizada na zona leste no distrito de Cangaíba, no bairro Vila Silvia. Esta igreja é integrante da Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista do Estado de São Paulo.

Origem 
Organizada em 4 de Setembro de 1982 a pedido da Igreja Batista em Jardim Penha em concílio formado por pastores batistas integrantes da Convenção Batista Brasileira, no Ginásio de Esportes da Sociedade Esportiva Portuguesa de Desportos, sob a presidência do Pastor Salovi Bernardo.

A igreja começou com uma membresia de 21 pessoas. A igreja está no mesmo lugar onde foi fundada, rua Erval Seco, 100 - Vila Sílvia.
No último dia 30 de Maio de 2009, assumiu o Ministério Pastoral da Igreja, o pastor Marcos dos Santos Queiroz.
A Igreja atualmente conta com cerca de cem (100) membros e o novo pastor está entusiasmado com o desafio de contribuir para o crescimento da Igreja, numa região carente da Zona Leste da capital paulistana.

Ligações externas 
Site Oficial PIB em Vila Silvia
Site Oficial Convenção Batista Brasileira
Site Oficial Convenção Batista do Estado de São Paulo
Baptist World Alliance
BaptistLife.Com

Batista em Vila Sonia
Batista em Vila Sonia